Новрузова — женская форма фамилии .
 Новрузова, Гюлушан Гариб кызы — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Новрузова, Джамиля Гасан кызы (1930—2011) — азербайджанский учёный, доктор искусствоведения, профессор.
 Новрузова, Нафисат Муртуз кызы (род. 1928) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.